Села:
 Свічківка  — Полтавська область, Лубенський район
 Свічківка  — Черкаська область, Золотоніський район